Příjmení Bozděch nese více různých osobností:

 Emanuel Bozděch (1841–1889) – český dramatik, překladatel, kritik a novinář
 Václav Bozděch (1809–1882) – rakouský lékař a politik české národnosti z Čech
 Václav Robert Bozděch (1912–1980) – československý vojenský letec

 ženská varianta s přechýlením
 Ludmila Bozděchová (1848–1924) – česká telegrafistka, první v Rakousku-Uhersku

Česká příjmení